Gizjiga (rivier), een rivier in Rusland.
 Gizjiga (plaats), een plaats aan deze rivier.
 Gizjigabaai, baai bij de plaats.